Тарабай может означать:

 Тарабай — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Тарабай — деревня в Красночетайском районе Чувашской Республики Российской Федерации.
Персоналии
 Тарабай (1675—1761) — жена правителя государства маратхов Раджарама, ставшая правительницей маратхов после его смерти.
 Тарабай, Антуан (род. 1967) — епископ Маронитской католической церкви.